Ел Пима има више значења:

 Ел Пима (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пима (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику